Harta település Magyarországon
Harta település Lengyelországban